

Russia
 Svjatoj Nos (Святой Нос) – insediamento sulla penisola omonima nell'Oblast' di Murmansk
 Capo Svjatoj Nos (мыс Святой Нос) – estremità della penisola omonima nell'Oblast' di Murmansk
 Capo Svjatoj Nos (мыс Святой Нос) – promontorio nel mare di Laptev, nella Sacha (Jacuzia)
 Penisola Svjatoj Nos (полуостров Святой Нос) – penisola del lago Bajkal, in Buriazia
 Penisola Svjatoj Nos (полуостров Святой Нос) – promontorio della penisola di Kola nell'Oblast' di Murmansk